Ричард де Бошан (; до 1397 — ) — 2-й барон Бергавенни с 1411 года, 1-й граф Вустер с 1421 года, английский рыцарь, сын Уильяма де Бошана, 1-го барона Бергавенни, и Джоан Фицалан.

Биография 
Ричард родился до 1397 года и был единственным сыном Уильяма де Бошана, 1-го барона Бергавенни, и Джоан Фицалан, дочери Ричарда Фицалана, 11-го графа Арундела, от первого брака с Элизабет де Богун.

В 1311 году умер его отец, после чего Ричард унаследовал титул барона Бергавенни, а также богатые владения в Мидлендсе (Уорикшире и Вустершире) и в Валлийской марке с центром в Абергавенни.

8 апреля 1413 года Ричард был посвящён в рыцари Ордена Бани. В 1415 году он был назначен хранителем Валлийской марки.

Ричард принимал участие в возобновившейся при Генрихе V Столетней войне. В 1418 году он был назначен капитаном уланов и лучников в Нормандии. В феврале 1421 года он получил титул графа Вустера.

В 1422 году Ричард принял участие в осаде Мо, во время которой был смертельно ранен и умер 18 марта. Его наследницей была единственная дочь Элизабет, которая была выдана замуж за Эдуарда Невилла, одного из сыновей графа Уэстморленда, принеся ему в приданое Абергавенни. Титул же графа Вустера угас и вернулся к короне.

Вдова Ричарда вскоре вышла замуж за его двоюродного брата Ричарда де Бошана, 13-го графа Уорика. Позже его зять, Ричард Невилл, унаследовавший в 1446 году титул графа Уорика, оспаривал у своего дяди, Эдварда Невилла, 1-го барона Абергавенни, полученные тем в приданое земли в Абергавенни и Уорикшире.

Семья 
Жена: Изабелла ле Диспенсер (26 июля 1400 — 27 декабря 1439), дочь Томаса ле Диспенсера, графа Глостера, и Констанс Йоркской. Дети:
 Элизабет Бошан (16 сентября 1415 — 18 июня 1448), 3-я баронесса Бергавенни (де-юре) с 1422; муж: Эдуард Невилл (ок. 1417 — 18 октября 1476), барон Бергавенни (по праву жены), 1-й барон Абергавенни с 1450

После смерти мужа Изабелла вышла замуж вторично, её избранником стал Ричард де Бошан (23 января 1382 — 30 апреля 1439), 13-й граф Уорик, двоюродный брат её первого мужа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ричард
Бароны Абергавенни
Графы Вустер
Правители Европы XV века
Деятели Столетней войны
Похороненные в аббатстве Тьюксбери